Пашенное — топоним России:
 Пашенное — озеро в Свердловской области;
 Пашенное — озеро в Иркутской области;
 Пашенное — озеро в Тюменской области;
 Пашенное — болото в Кировской области;
 Пашенное — урочище в Архангельской области.